USS Shad — кораблі ВМС США.

 USS Shad (SP-551) — патрульний корабель у вкладі ВМС США протягом 1917-1919 років.
 USS Shad (SS-235) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі протягом 1942-1960 років, після чого зданий на злам.
 

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни